Wurmstein steht für

 ein Gestein, siehe Vermiculit
 Wurmstein (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
Ein Berg in der Nähe von Flossenbürg in der Oberpfalz